La Bosse puede referirse a: 

 La Bosse, comuna francesa situada en Doubs.
 La Bosse, comuna francesa situada en Sarthe.